Enrico Paribeni (1911-1993) – archeologo e accademico italiano, figlio di Roberto
 Roberto Paribeni (1876-1956) – archeologo, accademico, storico e museologo italiano, padre di Enrico